Thomas Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Thomas Fiedler (Politiker) (* 1951), deutscher Politiker
 Thomas Fiedler (Regisseur) (* 1974), deutscher Regisseur und Autor